Sivas bezeichnet:

 Sivas, die Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz
 Sivas (Provinz), eine Provinz in der Türkei
 Vilâyet Sivas, eine ehemalige Provinz des Osmanischen Reiches
 Sivas (Tymbaki), ein Ort auf Kreta im Gemeindebezirk Tymbaki
 Sivas (Rapper), dänischer Rapper
 Sivas (Film), türkisch-deutscher Film

Siehe auch:
 Siva